Diese Liste zählt die Mitglieder der Hamburgischen Bürgerschaft während der 4. Wahlperiode (1957–1961) auf.

Zusammensetzung 
Es bestanden drei Fraktionen:

Abgeordnete 

 05